Ескалериљас има више значења:

 Ескалериљас, Барио Сан Франсиско (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ескалериљас (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ескалериљас (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ескалериљас, Лос Кастро (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ескалериљас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ескалериљас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ескалериљас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику